Алексей Сарычев:
 Сарычев, Алексей Андреевич (1760—1827) — вице-адмирал, командующий эскадрой Черноморского флота, сенатор. Брат адмирала Гавриила Андреевича, отец подполковника Василия Алексеевича Сарычева.
 Сарычев, Алексей Николаевич (род. 1956) — российский политик из Алтайского края.